PFC steht für:
 Perfluorcarbone, Fluor-Kohlenstoff-Verbindungen
 per- und polyfluorierte Chemikalien, siehe Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen
 Paris FC, französischer Fußballverein 
 Persistierende fetale Zirkulation
 Phonologie du Français Contemporain, internationales Sprachwissenschaftsprojekt zur Erforschung der zeitgenössischen französischen Phonologie
 Power Factor Correction, Leistungsfaktorkorrekturfilter als elektrische oder elektronische Schaltung
 Präfrontaler Cortex, Teil der Großhirnrinde
 Private First Class, ein Mannschaftsdienstgrad, siehe Private (Dienstgrad)
 Pacific City State Airport (IATA-Code), Flughafen von Pacific City, Tillamook County, Oregon

Abkürzung